Пацифик (; букв. ‘мирный’, ‘миролюбивый’, ‘примирительный’) — многозначный термин.

 Паци́фик — международный символ мира, разоружения, антивоенного движения.
 «Пацифик» — серия из 22 патрульных катеров, построенных в Австралии и состоящих на вооружении 12 стран Тихоокеанского региона.
  — американский пассажирский пароход пропавший в Тихом океане в феврале 1856 года; на борту судна находилось более 200 человек
  — город в штате Миссури, США.

Персоналии 
 Пацифик из Сан-Северино (1653—1721) — итальянский священник-францисканец, чудотворец; канонизирован.

См. также 
 Отель «Пацифик» — художественный фильм 1975 года польского режиссёра Януша Маевского по автобиографическому роману Хенрика Ворцеля.
 Пасифик
 Пацифида
 Пацифика

Примечания